Collected (Black 'n Blue), een boxset uit 2005 van de Amerikaanse hardrockband Black 'n Blue
 Collected (Boudewijn de Groot), een verzamelalbum uit 2016
 Collected (Creedence Clearwater Revival), een compilatiealbum uit 2008 van de Amerikaanse band CCR
 Collected (Demis Roussos), een verzamelalbum uit 2015
 Collected (J.J. Cale), een compilatiealbum uit 2006 van de Amerikaanse artiest J.J. Cale
 Collected (k-os), een compilatiealbum uit 2007 van de Canadese rapper k-os
 Collected (Limp Bizkit), een compilatiealbum uit 2008 van de Amerikaanse rockgroep Limp Bizkit
 Collected (Massive Attack), een compilatiealbum uit 2006 van de Britse triphopgroep Massive Attack
 Collected (The Cats), een verzamelalbum uit 2014
 Collected (Tony Joe White), een compilatiealbum uit 2012 van de Amerikaanse artiest Tony Joe White
 Collected (Gene Clark), een compilatiealbum uit 2021 van de Amerikaanse artiest Gene Clark